Alessandro Valente (Rio de Janeiro, 1969) é um cavaquinista brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro